Аск (, ) — город в историческом и современном графстве Монмутшир, на юго-востоке Уэльса.

Этимология названия 
Город берет своё название от реки Аск, что в свою очередь переводится с языка бриттов как река, изобилующая рыбой. Название также напоминает многие другие названия рек в Великобритании (например, Экс (), Эск (), что восходит к шотландскому слову уисге (шотл. uisge), что означает «вода» (отсюда слово виски). Валлийское название Бринбуга (), что переводится как холм Буга, впервые встречается в XV веке.

История 
Около 55 года римские легионеры под командованием  основали на месте нынешнего Аска крепость Бурриум (). Он перенёс сюда легион XX Valeria Victrix из его прежней базы в Глевуме (ныне Глостер). Это была самая ранняя древнеримская крепость в Уэльсе. Место находилось между холмами и страдало от наводнений. Примерно в 75 году недостатки местоположения крепости стали очевидны и древние римляне перевели постоянную военную базу на юг в Керлеон, оставив здесь лишь небольшой вспомогательный форт и гражданские поселения. Крепость в Аске была окружена валами и имела большую площадь. Древнеримское кладбище находилось на юге города, уровень древнеримской крепости можно проследить с помощью досок, установлены на тротуаре. Многие находки в Аске, принадлежащие к этому периоду, теперь размещены в Национальном музее древнеримского легиона в Керлеоне.

После того как крепость была оставлена, она продолжала существовать, как гражданское поселение, где обрабатывалось железо. Норманны также оценили географическое и военное значение Аска в регионе. Представителями рода де Клер в Аске был построен замок для контролем над местной территорией и населением. Замок, теперь скрыт от глаз окружающих деревьями, посаженными в начале XX века. Он является одним из немногих жилых замков, находящихся в частной собственности.

Между 1154 и 1170 годами Ричард де Клер, 2-й граф Пемброк построил город, окруженный земляным валом. Город был спланирован прямоугольными участками под застройку, в центре города находилась рыночная площадь. Рынок изначально находился на площади Твин Сквэр (валлийское слово twyn переводится, как бугор). Лорды де Клер и их преемники создали госпиталь для прокаженных в северной части у городского моста. Это благотворительное учреждение, вероятно, прекратило существование в XIV веке, как и сама болезнь. На этом месте находится мемориальная доска. Мост первоначально был деревянным. О нём впервые упоминается в 1383 году, когда сообщается о том, что мост нуждается в ремонте.

Монастырь бенедиктинок с церковью Пресвятой Девы Марии был основан в 1170 году и упразднён в 1536 году. Могилу последней настоятельницы можно увидеть у дороги через кладбище. Аску были даны уставы Эдмундом Мортимером, королями Эдуардом II и Эдуардом IV, и последующими монархами. Из-за своего расположения город часто становился ареной в пограничных спорах между англичанами и валлийцами в этой части Валлийской марки.

Город является родиной летописца Адама из Аска, автора хроники о валлийском восстании 1403 года, когда Оуэн Глиндур сжег Аск, обеспечив себе контроль над большей частью южного Уэльса при королях Генрихе IV и Генрихе V. В 1405 году к северу от замка Аска произошло крупное сражение при Пулл Мелин, в котором англичане разгромили валлийцев. В этом сражении погиб Тудур, брат Оуэна. После поражения, 300 плененных валлийцев были казнены в замке Аск.

Городской рынок был перенесен в 1598 году с площади Туин Сквэр на улицу Нью-стрит, ближе к реке. Новая ратуша была построена на улице в то же время, позднее она перестраивалась несколько раз в течение XIX века.

Первый каменный мост в Аске, вместо деревянного, был построен около 1750 года по проекту валлийского архитектора Уильяма Эдвардса. В отличие от моста вниз по течению в Керлеоне, он выдержал большое наводнение 1795 года. Мост был укреплен и расширен в 1836 году, но два из его сводов были разрушены в результате наводнений в 1877 году и позднее заменены.

Аск был процветающим городком в первой половине XIX века, когда были построены многие из существующих зданий, но население города во второй половине того же века уменьшилось из-за сельскохозяйственного кризиса.

Местное управление 
Город находится в ведении Совета графства Монмутшир и городского совета. Мэром города с 2012 года является Кристин Уилкинсон.

Культура 
Город известен своими пабами, ресторанами и антикварными магазинами. Теннисный клуб Аска в 2006 году был объявлен «Клубом года» Уэльса. Местные жители организовали общество волонтёров «Аск в цветах» в 1980 году, чья деятельность направлена на улучшение окружающей среды в городе путём посадки деревьев, кустарников, цветочных луковиц и газонов. Аск 27 раз подряд выигрывал конкурс «Уэльс в цветах», с 1982 по 2010 годы, а также 4 раза выигрывал на конкурсе «Британия в цветах» и дважды представлял Великобританию на европейских соревнованиях.

Два раза в месяц в городе проводится ярмарка. На берегу реки находится парк Инис Аск («инис» от валлийского слова ynys, что означает пойменный луг).

Аск также известен Музеем сельского хозяйства и исправительным учреждением викторианской эпохи, действующим и сегодня.

Достопримечательности 

 Замок Аск — норманнский замок, построенный в 1120 году графом Ричардом де Клером. 16 февраля 1953 года внесен в I Список памятников архитектуры Великобритании.
 Кастл Хауз — особняк, построенный в XVIII - XIX веке, на месте средневекового дома. Известен своим садом. 16 февраля 1953 года внесен в I Список памятников архитектуры Великобритании.
 Бридж-стрит — главная улица, на которой находится группа старинных зданий, начиная с XV века и Туин Сквэр — центральная городская площадь. Башня с часами на площади была воздвигнута в честь юбилея королевы Виктории в 1887 году. В здании бывшей часовни конгрегационалистов, находится художественная галерея.
 Церковь Девы Марии — готическая церковь, построенная в 1120-1130 годах графом Ричардом де Клерком. Неоднократно перестраивалась в XIV, XV и XIX веках.
 Монастырские ворота — построены в 1135 году и перестроены в 1536 году. Ворота имеют надвратный домик. Находятся при входе на старое кладбище Аска. Внесены в I Список памятников архитектуры Великобритании.
 Аск Бридж — мост, построенный в 1750 году по проекту валлийского архитектора Уильяма Эдвардса.
 Сессион Хауз — здание суда викторианской эпохи, построенное по проекту архитектора Томаса Генри Уайтта в 1877 году. 4 января 1974 года внесен во II Список памятников архитектуры Великобритании.

Города-побратимы 
  Грабен-Нойдорф (), Германия

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Уэльса
Монмутшир
55 год